Хуан-де-Фука — тектонічна плита поблизу західного узбережжя Північної Америки;
 Хуан-де-Фука — протока, що омиває південно-східне узбережжя острова Ванкувер.